Српска лига Војводина у сезони 2018/19. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских такмичења у Србији. Одлуком Одбора за хитна питања Фудбалског савеза Србије, Српска лига Војводине од 2018/19. је проширена и број тимова је повећан са 16 на 18. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су три зоне - ВФЛ Исток, ВФЛ Југ и ВФЛ Север. Србобран је напустио такмичење у току зимске паузе првенства, из финансијских разлога. Након што је ОФК Бечеј 1918 испао из Прве лиге Србије и након разматрања свих опција на Конференцији клубова Српске лиге Војводина 14. маја 2019. одлучено је да ће лига следеће сезоне имати 16 клубова, да ће ове сезоне директно испасти из лиге четири клуба, 13-пласирани ће ићи у бараж по новом систему и играће са другопласираним екипама Војвођанске лиге Север, Војвођанске лиге Исток, Војвођанске лиге Југ.

Промене у саставу лиге

Клубови у сезони 2018/19.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви
 (СР)* - Службени резултат

Извештаји о утакмицама и билтени

Табела и статистика 

Легенда:
 

 Белешка:

Доигравање за попуну Српске лиге Војводина у сезони 2019/20. (релегација или промоција) 
Жреб за доигравање (бараж) између тринаестопласираног тима Српске лиге Војводине ЧСК Пивара и другопласираних тимова ВФЛ Север: Слога Чонопља, ВФЛ Југ: Југовић Каћ и ВФЛ Исток: Војводина 1928 Перлез ће се одржати у просторијама Фудбалског савеза Војводине у Новом Саду 11. јуна 2019. године у 11:00 часова. Коначни учесници баража су: ЧСК Пивара, Слога Чонопља, Војводина 1928 Перлез и Југовић Каћ.

Први пар је одиграо први меч полуфинала баража а сусрели су се ОФК Југовић и ЧСК Пивара, српсколигаш из Челарева је врло ефектно започео бараж и потврдио да је фаворит, поприлично лако је савладао ипак недорасли састав Каћана 1:3 и практично их већ послао назад у Војвођанску лигу Југ, други пар је одиграо други меч полуфинала баража а сусрели су се Слога Чонопља и Војводина 1928, Перлежани су били бољи током већег дела меча можда су могли и до победе али су погрешили на крају и скривили једанаестерац за домаћине који су то искористили.

Први пар је одиграо други меч полуфинала баража а сусрели су се ЧСК Пивара и ОФК Југовић, још једном је српсколигаш из Челарева врло лако дошао до победе и замало частио госте са петардом у мрежи али су их поштедели домаћини и славили са врло убедљивих 4:0 и тако послали Каћане у Војвођанску лигу Југ, а себе у финале баража. Други пар је одиграо други меч полуфинала баража а сусрели су се Војводина 1928 И Слога Чонопља, за разлику од прошлог пута овај пут је Слога била боља и имала пролаз у финале баража у шаци, али под притиском домаћина није успела да сачува предност, па је резултат до краја остао 1:1, Војводина 1928 на основу правила гола у гостима прошла у финале баража где ће играти против српсколигаша ЧСК Пиваре из Челарева, а Слога Чонопља се сели у Војвођанску лигу Север.

Први меч финала баража за попуну Српске лиге Војводина 2019/20. се играо у Челареву играли су домаћа екипа ЧСК Пивара и гостујућа екипа Војводина 1928. По врло тешком времену, било је тешко играти. ЧСК је имао прву прилику кад су погодили пречку. До 40 минута није било неких шанса да се угрозе ни домаћини ни гости. После корнера и одбране домаћег голмана на одбитак гости постижу гол у 41. минуту. Искористивши слабу реакцију домаће екипе у одбрани гости су искористили пад екипе ЧСК Пиваре и након извођења прекида пре полувремена екипа Војводине 1928 поново након одбитка постиже погодак у 45. минуту и тако себи обезбеђује капиталну предност пред финални меч у Перлезу. Друго полувреме је више било јурњава домаћина да бар постигне погодак и себи олакша гостовање, али све се свело на покушаје ЧСК-а, Војводина 1928 се повукла и бранила предност што им је испоставило се на крају успело.

Други меч финала баража за попуну Српске лиге Војводина 2019/20. се играо у Перлезу играли су домаћин Војводина 1928 и гост ЧСК Пивара овај меч је прошао без голова, али не и без неких шанси и покушаја да се гол постигне. Најбољу прилику је имао ЧСК у првом полувремену када је требало да буде гол. На крају првог полувремена повредио се играч домаћих, опет лом ноге, као што се лане повредио играч ЧСК-а на гостовању у Каћу у првом мечу полуфинала баража. Друго полувреме је исто се свело на покушаје гостију да постигну два, или три гола да би сачували српсколигашки статус, али у томе нису успели, захваљујући пре свега доброј одбрани домаћина, али и предности која је госта притискала да мора, и на крају нису успели. Војводина 1928 из Перлеза се тако први пут у историји клуба нашла у трећем рангу српског фудбала Српској лиги Војводина.

Успешност и форма тимова (календарски, а не по колима) 

Легенда:
 
 

 број се односи на коло у коме је меч одигран

Позиције на табели по колима

Број клубова по географским регионима Војводине

Референце

Спољашње везе 
 Српска лига Војводина на сајту Фудбалског савеза Војводине

Српска лига Војводина
Војводина